Holly Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Holly Hill, Florida, ort, Volusia County, 
 Holly Hill, South Carolina, ort, Orangeburg County, 

Robotskapade USAförgreningar